В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1984, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Беттіна Бюнге і Ева Пфафф 6–2, 4–6, 6–3.

Сіяні пари 

 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура (півфінал)
 Енн Гоббс /  Міма Яушовец (півфінал)

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Джоанн Расселл (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix